Outta Here (album), een studioalbum van Esmée Denters
Outta Here (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk